Patronyme français d'origine occitane, fréquent en Haute-Garonne et Ariège.
 

 Bernard Ortet (vers 1720), ferronnier français
 Pierre Ortet (1933), homme politique français

Patronyme français
Patronyme occitan